АИ-25 — авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель. 

Двигатель разработан в 1966 году на Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». Запущен в серийное производство в 1967 году на предприятии «Запорожский моторостроительный завод имени П. И. Баранова» (современное наименование предприятия АО «Мотор Сич»).

Основные сведения 
Двигатель АИ-25 предназначен для установки на пассажирские и транспортные самолеты местных линий. Выполнен по двухкаскадной (двухвальной) схеме с осевым одиннадцатиступенчатым компрессором, разделительным корпусом, кольцевой камерой сгорания, трехступенчатой турбиной и реактивным соплом.

Особенность двухкаскадной схемы — разделение ротора компрессора на ротор компрессора низкого давления и ротор компрессора высокого давления. Оба ротора приводятся во вращение соответственно своими турбинами и связаны между собой не механической, а газодинамической связью.

Выполнение двигателя по двухкаскадной схеме позволило:
 применить в компрессоре ступени, имеющие высокий коэффициент полезного действия;
 обеспечить высокие запасы компрессора по помпажу;
 использовать для запуска двигателя пусковое устройство малой мощности, так как при запуске необходимо раскручивать стартером только ротор высокого давления.

Высокая двухконтурность двигателя обеспечила его высокую экономичность.

Создание 
Проектирование нового двигателя началось по инициативе сотрудника серийного конструкторского отдела Запорожского моторостроительного завода А. Маренкова. Уже в 1965 году в ЗМКБ «Прогресс» был сконструирован двухконтурный турбореактивный двигатель АИ-25. Работа проводилась в творческом соревновании с Московским конструкторским бюро С. К. Туманского. Руководили процессом генеральный конструктор А. Г. Ивченко, главный конструктор В. А. Лотарев, ведущий конструктор К. М. Валик, а также автор идеи А. Маренков. Весомый вклад в работу внёс заместитель главного конструктора В. М. Чуйко.

Применение 
Двигатель АИ‑25 применяется на следующих самолётах:
 Як-40 — пассажирский самолёт для местных авиалиний
 Милец М-15 — сельскохозяйственный самолёт
 Аэро L‑39 «Альбатрос» (двигатель АИ‑25ТЛ) — учебно-тренировочный самолёт
 Hongdu JL-8 (двигатель АИ‑25ТЛК) — китайско-пакистанский учебно-боевой самолёт
 
Также двигатель применялся в следующих случаях:
 Парой двигателей АИ‑25 оборудован экспериментальный скоростной железнодорожный вагон-лаборатория СВЛ.
 Тепловая машина специальной обработки ТМС-65М, состоящая на вооружении войск РХБЗ Вооруженных Сил России, оборудована одним таким двигателем; в высокоскоростной и высокотемпературный поток двигателя подается вода или специальная жидкость, образующийся газокапельный поток смывает с зараженной поверхности радиоактивную пыль, отравляющие вещества или биологические средства. Можно также использовать газовый поток от двигателя, не применяя жидкость (при низкой температуре, отсутствии жидкости и т. д.)

Примечания

Литература

Ссылки 
 АИ-25ТЛ, АИ-25ТЛК на сайте Мотор-Сич
 Описание конструкции двигателя АИ-25
 АИ-25

Авиационные двигатели
Реактивные двигатели